Оретт Брюс Голдинг (; ) — 8-й премьер-министр Ямайки с 11 сентября 2007 по 23 октября 2011 года, лидер Лейбористской партии Ямайки с 20 февраля 2005, председатель с ноября 2003, ранее лидер партии Национальное демократическое движение, с 1995 по 2002 год.

Биография 
Окончил Университет Вест-Индии в Мона-Кингстоне и получил ученую степень бакалавра экономических наук.

В 1980—1989 годах — министр строительства Ямайки.

В 2005 году избран лидером Лейбористской партии Ямайки вместо Эдварда Сэаги.

По итогам прошедших в 2007 году парламентских выборов одержал победу над Национальной народной партией премьер-министра Поршии Симпсон-Миллер и сменил её в должности. Кроме того, он по совместительству занимает должности министра обороны, министра планирования и развития, а также министра по делам информации и коммуникации Ямайки.

В сентябре 2011 года было объявлено о намерении Голдинга уйти в отставку в ноябре после избрания нового лидера партии.

23 октября 2011 года ушёл в отставку, и новым премьер-министром Ямайки стал Эндрю Холнесс.

Примечания

Ссылки 

 Информационная служба Ямайки, информационная служба правительства Ямайки
 Резиденция премьер-министра
 Лейбористская партия Ямайки — Брюс Голдинг
 Интервью программы ВВС HARDtalk с Брюс Голдинг

Премьер-министры Ямайки
Политики XX века
Политики XXI века
Премьер-министры, вступившие в должность в 2007 году
Члены Лейбористской партии Ямайки